Edmund Ironside - Brits generaal in de Tweede Wereldoorlog
 Edmund Ironside - bijnaam van Edmund II van Engeland